Rádio Itaiunga FM, é uma emissora de rádio brasileira do município de Patos, estado da Paraíba.

História

Pertencente ao Sistema Itatiunga de Comunicação, veio para a cidade por iniciativa do deputado Edivaldo Motta, iniciando sua programação em 8 de junho de 1990, cuja empresa fora constituída em 9 de julho de 1986 por Miguel Mota Victor, Rosalba Gomes da Nóbrega Mota Victor, Edivaldo Fernandes Motta, Francisca Gomes Araújo Motta e Edmilson Fernandes Mota. Em 18 de janeiro de 1991, as cotas sociais foram transferidas para Edvaldo Fernandes Motta, sua esposa Francisca Gomes de Araújo Motta e Nabor Wanderley (genro de Edivaldo e Francisca Motta), que era diretor administrativo. Com a morte de Edivaldo Mota, em 1993, a empresa ficou sob o comando de Nabor Wanderley e Francisca Motta, sua sogra, esta na qualidade de inventariante de Edivaldo Mota. 

Em 15 de março de 2000, foi admitida na empresa a irmã de Nabor Wanderley, Helena Wanderley da Nóbrega Lima de Farias. Em 4 de janeiro de 2005, na quarta alteração contratual, e apenas quatro dias depois de ser empossado como prefeito de Patos, Nabor transferiu a administração da emissora para sua irmã, Helena Wanderley, detentora de 2% das cotas sociais.

Ligações externas

Estações de rádio fundadas em 1990
Estações de rádio de Patos